Ben Johnson er navnet på flere personer:

 Ben Johnson – canadisk atletikudøver
 Ben Jonson (1572-1637) – engelsk renæssanceforfatter og skuespiller
 Ben Johnson (skuespiller) (1918-1996) – amerikansk stuntman og skuespiller.